Australia – państwo
 Australia – kontynent australijski
 Australia – film z 1989 roku w reżyserii Jean-Jacques’a Andriena
 Australia – film z 2008 roku w reżyserii Baza Luhrmanna